– japoński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2005/2006, kiedy zajął 50. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973